Mainoni ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Mainoni (* 1958), österreichischer Politiker (FPÖ, BZÖ), Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied des Bundesrates
 Giuseppe Antonio Mainoni (1754–1807), französischer General